

Kapcsolódó szócikkek 
Mongólia miniszterelnökeinek listája

Köztársasági elnökök listái